Lü kan som auktorsförkortning betyda:

 Junchang Lü
 Lei Lü
 Long-Shi Lü

Robotskapade auktorsförkortningar